У наведених нижче галереях показано прапори вісімнадцяти (раніше двадцяти семи) регіонів, п’яти заморських спільнот, одного спільноти з особливим статусом та однієї заморської території Франції . Більшість із них є як неофіційними, так і традиційними, оскільки регіони часто використовують свої логотипи як прапори, хоча деякі регіони використовують прапор із зброєю як офіційні прапори.

Регіони Метрополії

Колишні регіони метрополії

Французькі департаменти

Заморські регіони та департаменти

Підрозділи заморських регіонів і департаментів

Примітки 

Регіони Франції